Кёппен, Кеппен (Köppen) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кёппен, Владимир Петрович (1846—1940) — немецко-русский географ, метеоролог, климатолог и ботаник. Сын Петра Ивановича Кёппена.
 Кёппен, Вольфганг (1906—1996) — немецкий писатель, сценарист, критик, драматург, актёр.
 Кёппен, Карл Фридрих Альберт (1822—?) — немецкий юрист.
 Кёппен, Керстин (род. 1967) — немецкая гребчиха.
Кеппен, Павел Егорович (1846-1911) - российский просветитель и библиофил, офицер.
 Кёппен, Пётр Иванович (1793—1864) — русский учёный немецкого происхождения, академик Петербургской Академии Наук.
 Кёппен, Фёдор Петрович (1833—1908) — российский зоолог-энтомолог, ботаник, географ, библиограф, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Сын Петра Ивановича Кёппена.
 Кёппен, Фридрих (1775—1858) — немецкий философ, богослов.
 Кёппен, Эдлеф (1893—1939) — немецкий писатель, редактор, переводчик.